Langholt (Aalborg), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Aalborg
Langholt (Leer), een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen